Aleksandr Sergeevič Dem'janenko – attore cinematografico e attore teatrale russo
 Valentyn Dem'janenko – canoista azero
 Viktor Dem'janenko – ex pugile kazako